(1863-1947), architecte allemand, père d'Albert Speer ;
 Albert Speer (1905-1981), architecte allemand, ministre de l'Allemagne nazie, père d'Albert Speer ;
 Albert Speer (1934-2017), architecte et urbaniste allemand.